Blang Baro (Darul Makmur), een plaats in Indonesië
Blang Baro (Kuala), een plaats in Indonesië
Blang Baro (Seunagan), een plaats in Indonesië
Blang Baro (Teunom), een plaats in Indonesië